Contraband est un film muet américain réalisé par Alan Crosland en 1925
 Contraband est un supergroupe de rock ;
 Contraband est l'album éponyme de ce groupe ;
 Contraband est un album du groupe Velvet Revolver.
 Contraband est le titre original du film Contrebande (2012)